brzojav odnosno brzojavka
 Telegram (novine)
 Telegram (portal)